Турнір проводився вперше. 

Аояма Сюко та Ена Сібахара виграли титул, здолавши в фіналі пару Крістіна Макгейл / Саня Мірза з рахунком 7–5, 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Посилання

Основна сітка 

Tennis in the Land - Doubles